Les Loges (Calvados)
 Les Loges (Haute-Marne)
 Les Loges (Sena Marítimo)
 Les Loges-en-Josas
 Les Loges-Margueron
 Les Loges-Saulces